Ben Holthuis (1950), Nederlands journalist en publicist
 Fokas Holthuis (1964), Nederlands antiquaar
 K.H. Holthuis (1852-1942), Nederlands architect
 Lipke Holthuis (1921-2008), Nederlands carcinoloog en taxonoom
 Tonnis Holthuis (1880-1937), Nederlands architect